Паола Суарес була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участь. Кваліфаєр Ана Іванович виграла титул, перемігши у фіналі щасливого лузера Мелінду Цінк з рахунком 7–5, 6–1. Для Іванович це був перший титул WTA і вона здобула його якраз перед своїм дебютом на турнірах Великого шолома на Відкритому чемпіонаті Австралії 2005.

Ана Іванович і Мелінда Цінк також зустрілися тут у фіналі кваліфікації, де Іванович також перемогла 6–1, 6–3. Це був перший такий випадок.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Фаріна-Елія
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т Панова
| RD1-score02-1=60
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В Душевіна
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А-Л Гренефельд
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Т Танасугарн
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М Адамчак
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ю Федак
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Н Пратт
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М Бартолі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Форец
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Л Бредмор
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Крайчек
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Л Немечкова
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А Іванович
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Е Домінікович
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Фаріна-Елія
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А-Л Гренефельд
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Танасугарн
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ю Федак
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М Бартолі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Крайчек
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А Іванович
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С Фаріна-Елія
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ю Федак
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М Бартолі
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=r
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04={{nowrap| А Іванович}}
| RD3-score04-1=6'''
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ю Федак
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main and Qualifying Draws on ITF 

Richard Luton Properties Canberra International Open, жінки, одиночний розряд
Richard Luton Properties Canberra Women's Classic 2005